Полкови́й прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Полковий провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Полковий провулок — провулок у місті Київ.

Провулки